Mobil, mobiltelefon
Mobile, város Alabamában
Mobile, város Arizonában
Mobile, folyó Alabama államában
A mobil (2006), Stephen King regénye
Mobil (2004), David R. Ellis filmje